Логор Маутхаузен је појам који може да се односи на:

 Логор Маутхаузен (1914—1918) - концентрациони логор основан у Првом светском рату;
 Концентрациони логор Маутхаузен-Гусен - концентрациони логор основан 1940. у Другом светском рату.